Memphis International 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Regions Morgan Keegan Championships & Memphis International rozgrywany w dniach 19-26 lutego 2012 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2012 w tenisie ziemnym
2012